Юджин Ху-Чау Трин (, , Чинь Хыу Тяу) — американский астронавт НАСА вьетнамского происхождения, совершивший 1 космический полёт общей продолжительностью 13 суток 19 часов 30 минут. Второй после Фам Туана вьетнамец, побывавший в космосе. 173-й астронавт США и 274-й космонавт планеты.

Биография 
Юджин Ху-Чау Трин родился 14 сентября 1950 года в Сайгоне (Южный Вьетнам) (на вьетнамском языке его имя произносится Чинь Хыу Тяу). Затем, когда ему было 2 года, он вместе с родителями переехал в Париж, а в 1968 году в возрасте 18 лет перебрался в США, позднее став американским гражданином.

Трин получил своё первое образование в лицее Lycee Michelet (город Vanves, департамент О-де-Сен), который окончил в 1968 году. Он стал бакалавром наук в прикладной физике (Mechanical Engineering - Applied Physics) в Колумбийском университете в 1972 году. Докторскую степень по прикладной физике (Doctorate of Philosophy in Applied Physics) получил в Йельском университете в 1977 году (ранее там же последовательно получил степени: Masters of Science в 1974 году и Masters of Philosophy в 1975 году).

Является членом (подписчиком) нескольких научных обществ: Американское физическое общество, Американское акустическое общество, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Sigma Xi Research Society, American Society of Mechanical Engineering.

Семья 
Женат на Иветт Фебри . Родители и Трина и его супруги проживают в Париже. Увлечения: моделирование, музыка, театр, теннис, волейбол, футбол, фотография. Место проживания: сначала Калвер-Сити, штат Калифорния, затем поселился в штате Виргиния в городе .

Карьера в НАСА 
В 1985 году был включен в резервный экипаж миссии Spacelab 3 в качестве Специалиста миссии (Alternate Payload Specialist, май 1985), когда дублировал астронавта Тейлора Уэнга. Исследования в условиях малой гравитации проводил на самолёте NASA KC-135, набрав около 25 часов (при 0.05 G), начиная с 1983 года. Более 20 лет проводил экспериментальные и теоретические исследования в различных областях физики (Fluid Dynamics, Fundamental Materials Science, Levitation Technology), в том числе о влиянии невесомости на физические, химические и биологические системы. С 1999 года работал старшим научным сотрудником (Senior Research Scientist) в Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory). Затем стал директором Отделения исследований в области физических наук (Physical Sciences Research Division) в составе Biological and Physical Research Enterprise НАСА.

С 11 декабря 2005 года стал Директором NASA Management Office (NMO, Jet Propulsion Laboratory), Пасадина.

Полёт в космос 
В 1992 году совершил космический полёт в составе миссии STS-50/United States Microgravity Laboratory-1 (USML-1) общей продолжительностью 13 суток 19 часов 30 минут. Для корабля Колумбия это был 12-й полёт в космос. Старт был совершён 25 июня 1992 года с Космического центра имени Кеннеди во Флориде, а посадка произошла там же 9 июля. Во время миссии проводились эксперименты с лабораторией микрогравитации в лабораторном модуле «Спейслэб» в грузовом отсеке шаттла.

Награды 
В мае 2004 года был удостоен награды Golden Torch Award от имени Vietnamese American National Gala (Washington, D.C.).

 Full tuition Scholarship (Columbia University)
 Sheffield Fellowship (Yale University)
 Group Achievement award NASA for flight experiments
 Science Achievement award for Principal Investigator team NASA
 NASA Exceptional Scientific Achievement Medal
 NASA Flight Medal

Примечания

Ссылки 
 NASA biography

Астронавты США
Выпускники Йельского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской школы инженерных и прикладных наук
Родившиеся в Хошимине